Матюшевский — фамилия. Известные носители:

 Матюшевский, Василий Станиславович (род. 1969) — белорусский государственный деятель, финансит, банкир. Первый заместитель премьер-министра Белоруссии (2014—2018).
 Матюшевский, Евгений Александрович (род. 1938) — советский и российский учёный-механик, лауреат Государственной премии РФ.
 Матюшевский, Константин Викентьевич (1917—1999) — советский партийный и государственный деятель.